Op het toernooi van Wimbledon in 1996 speelden de mannen in het dubbelspel van 24 juni tot en met 7 juli. De titelverdedigers en als eerste geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde wonnen het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Zimbabwaan Byron Black en de Canadees Grant Connell met 4-6, 6-1, 6-3, 6-2 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1996